Matelândia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Matelândia (ort), Paraná, 
 Matelândia (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar